Die Liste der Bürgermeister von Mariupol enthält die Bürgermeister der Stadt Mariupol. Die Stadt hieß von 1948 bis 1989 Schdanow nach Andrei Schdanow (1896–1948), einem engen Mitarbeiter Stalins.

Bürgermeister

Erster Sekretär

Weblinks 
 Мариуполь auf blacksea.gr (russisch)
 Альбомъ городских головъ Россійской Имреріи auf narod.ru

Einzelnachweise 

Mariupol
!